Jeżewski – herb szlachecki

osoby noszące nazwisko Jeżewski:
 Aleksander Jeżewski (1843–1912) – ziemianin, powstaniec styczniowy
 Alfons Jeżewski (1914–1983) – kajakarz
 Dominik Witke-Jeżewski (1862–1944) – ziemianin
 Ignacy Jeżewski – generał
 Kazimierz Jeżewski (1877–1948) – pedagog
 Krzysztof Andrzej Jeżewski (ur. 1939) – poeta
 Mieczysław Jeżewski (1890–1971) – fizyk
 Stanisław Jeżewski (1898–1989) – działacz
 Tomasz Jeżewski (ur. 1985) – piłkarz
 Zbigniew Jeżewski (1921–1997) – pianista